A The Platinum Collection jelentései:

Zenei albumok
 The Platinum Collection, Alicia Keys-album
 The Platinum Collection, The Beach Boys-album
 The Platinum Collection, Blancmange-album
 The Platinum Collection, Blondie-album
 The Platinum Collection, Blue-album
 The Platinum Collection, Chaka Khan-album
 The Platinum Collection, Cliff Richard-album
 The Platinum Collection, D:Ream-album
 The Platinum Collection, Dannii Minogue-album
 The Platinum Collection, David Bowie-album
 The Platinum Collection, Deep Purple-album
 The Platinum Collection, Dollar-album
 The Platinum Collection, The Doors-album
 The Platinum Collection, Doris Dragović-album
 The Platinum Collection, Dragojević-album
 The Platinum Collection, En Vogue-album
 The Platinum Collection, Enigma-album
 The Platinum Collection, Everything but the Girl-album
 The Platinum Collection, Faith No More-album
 The Platinum Collection, Frank Sinatra-album
 The Platinum Collection, Gary Moore-album
 The Platinum Collection, Glen Campbell-album
 The Platinum Collection, Guy Clark-album
 The Platinum Collection, Happy Mondays-album
 The Platinum Collection, Il Volo-album
 The Platinum Collection Volume 1: Shout to the Lord (Hillsong)
 The Platinum Collection Volume 2: Shout to the Lord 2 (Hillsong)
 The Platinum Collection Volume 2: Shout to the Lord 3 (Hillsong)
 The Platinum Collection, John Williamson-album
 The Platinum Collection, Laura Branigan-album
 The Platinum Collection, Matia Bazar-album
 The Platinum Collection, Mike Oldfield-album
 The Platinum Collection, Mina-album
 The Platinum Collection, Morcheeba-album
 The Platinum Collection, Nomadi-album
 The Platinum Collection, Peter Andre
 The Platinum Collection, Phil Collins-album
 The Platinum Collection, Queen-album
 The Platinum Collection, Sandra-album
 The Platinum Collection, Scorpions-album
 The Platinum Collection, Take That-album
 The Platinum Collection, The Darkness-album
 The Platinum Collection, Tina Turner-album
 Platinum Collection, Genesis-album
 Platinum Collection, Rossa-album
 Platinum Collection, Željko Joksimović-album

DVD-k
 The Platinum Collection DVD, Shania Twain